2 miejscowości w Polsce: 
 Brochocinek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Brochocinek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo